Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2015 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl pár Květa Peschkeová a Katarina Srebotniková, jehož členky nestartovaly společně. Peschkeová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Srebotnikové se stala Caroline Garciaová, s níž skončila v semifinále na raketách Hingisové s Mirzaovou.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, který ve finále zdolal první světovou dvojici tvořenou Martinou Hingisovou a Saniou Mirzaovou výsledkem 6–4 a 6–3.

Obě šampionky si do žebříčku WTA čtyřhry připsaly 900 bodů a ve vydání z 18. května 2015 dosáhly kariérní maxima, když Maďarka figurovala na 11. místě a Francouzce patřila 5. příčka. Babosová vyhrála desátý a Mladenovicová jedenáctý deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (finále)
  Sie Su-wej /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  'Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (2. kolo)
  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (1. kolo)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasija Pavljučenkovová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2015